Seolcheon-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seolcheon-myeon, Muju-gun, socken i Muju-gun, Norra Jeolla, 
 Seolcheon-myeon, Namhae-gun, socken i Namhae-gun, Södra Gyeongsang,